Владислава Сергіївна Глєба ( 2001

, м. Київ, Україна) — українська акторка.

Фільмографія 

  — «Співачка» — епізод
  — «Пробач» — Женя
  — «Заповіт принцеси» — принцеса Фло
  — «Дівчата мої» — Катя
  — «Хто ти?» — епізод
  — «Улюблені діти» — епізод
  — «Таємна любов» — епізод
  — «Відморожений» — Катерина
  — «Наталка Полтавка» — Наталія (головна роль)
  — «Екс» 
</div>

Примітки

Посилання 

Українські актори
Уродженці Києва